Termin citidin monofosfoacetilneuraminat-laktozilkeramid sijaliltransferaza ima više značenja.
 Laktozilkeramid a-2,3-sijaliltransferaza, enzim
 Laktozilkeramid a-2,6-N-sijaliltransferaza, enzim